Серкин — фамилия.

Известные носители 
 Серкин, Владимир Павлович (род. 1955) — профессор МГУ, доктор психологических наук, писатель.
 Серкин, Григорий Владимирович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Серкин, Иван Онисифорович (1898—1941) — советский партийный и государственный деятель.
 Сёркин, Рудольф (1903—1991) — американский пианист и педагог.